Му́рский — русская фамилия.

Известные носители 
 Мурский, Александр Александрович (1869—1943) — немецкий актёр и режиссёр русского происхождения.
 Мурский, Игорь Анатольевич (1919—2000) — советский театральный и киноактёр, телережиссёр.
 Мурский, Лев Исаакович (Мошенский; 1897—1950) — российский театральный актер, педагог и режиссёр.